Amerikai Egyesült Államok
 Glenwood (Alabama)
 Glenwood (Arkansas)
 Glenwood (Észak-Karolina)
 Glenwood (Florida)
 Glenwood (Floyd megye, Georgia)
 Glenwood (Wheeler megye, Georgia)
 Glenwood (Kalifornia)
 Glenwood (Illinois)
 Glenwood (Indiana)
 Glenwood (Iowa)
 Glenwood (Harford megye, Maryland)
 Glenwood (Howard megye, Maryland)
 Glenwood (Minnesota)
 Glenwood (Missouri)
 Glenwood (Nebraska)
 Glenwood (New Jersey)
 Glenwood (New York)
 Glenwood (Mason megye, Nyugat-Virginia)
 Glenwood (Mercer megye, Nyugat-Virginia)
 Glenwood (Lane megye, Oregon)
 Glenwood (Washington megye, Oregon)
 Glenwood (Utah)
 Glenwood (Új-Mexikó)
 Glenwood (Virginia)
 Glenwood (Kitsap megye, Washington)
 Glenwood (Klickitat megye, Washington)
 Glenwood (Whitman megye, Washington)
 Glenwood (Wisconsin)

 Ausztrália
 Glenwood (Új-Dél-Wales)
 Glenwood (Queensland)

 Kanada
 Glenwood (Alberta)
 Glenwood (Edmonton)
 Glenwood (Northumberland megye, Új-Brunswick)
 Glenwood (Restigouche megye, Új-Brunswick)
 Glenwood (Újfundland és Labrador)
 Glenwood (Új-Skócia)
 Glenwood (Winnipeg)